

Geografia
 Alabama – stato degli Stati Uniti
 Alabama – fiume degli Stati Uniti
 Alabama – tribù di Nativi americani
 Alabama – comune statunitense nello stato di New York

Musica

Canzoni
 Alabama Song – brano musicale di Bertolt Brecht  musicato da Kurt Weill e portato al successo dai Doors
 Alabama – canzone di Neil Young del 1972 inclusa nell'album Harvest
 Sweet Home Alabama – canzone dei Lynyrd Skynyrd del 1974
 Alabama – gruppo musicale statunitense
 Alabama – brano musicali di John Coltrane

Gruppi musicali
 Alabama – gruppo musicale statunitense
 Alabama – gruppo musicale canadese
 Alabama Thunderpussy – gruppo musicale

Letteratura 

 Alabama – romanzo di Alessandro Barbero

Altro
 Alabama – nave corsara degli Stati Confederati d'America